Jáma, a halál istene a keleti vallásokban
 Jáma, etikai előírások a hinduizmusban és a jógában